Ženská čtyřhra Shenzhen Open 2020 probíhala v první polovině ledna 2020. Do deblové soutěže šenčenského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla čínská dvojice pár Pcheng Šuaj a Jang Čao-süan, jejíž členky nestartovaly společně. Jangová se rozhodla zúčastnit paralelně hraného Brisbane International. Spoluhráčkou Pchengové se stala Čang Šuaj, s níž skončila v úvodním kole na raketách Ťiang Sin-jü a Tchang Čchien-chuej.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal čínské turnajové trojky Tuan Jing-jing a Čeng Saj-saj. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly pátou společnou trofej. V Šen-čenu již skončily jako poražené finalistky v roce 2018. Krejčíková vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Siniakovou to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (čtvrtfinále)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Tuan Jing-jing /  Čeng Saj-saj (finále)
  Pcheng Šuaj /  Čang Šuaj (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2020